Мартян Віктор Вікторович (1957) — український громадський діяч, голова Токівської сільської ради.
 Мартян Віктор Вікторович (1994) — український футболіст, нападник.